der Friedfertige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Felix V., auch Amadeus VIII. (1383–1451), Herzog von Savoyen und letzter Gegenpapst der katholischen Kirche

 Hugo II. (Burgund) (wohl 1085–1143), Herzog von Burgund

 Konrad III. (Burgund) († 993), König von Hochburgund

 Peter II. (Portugal) (1648–1706), 23. König von Portugal

Siehe auch:
 Frieden